H–29 (NATO: AS-14 'Kedge'), légi indítású földi célok elleni irányított rakéta ;
 Kedge Business School, európai felsőoktatási intézmény.